Ha vissuto nel paese natale fino a 24 anni facendo il boscaiolo. È stato poi emigrante stagionale in Francia, infine si è stabilito ad Arezzo, dove ha lavorato come carpentiere edile fino all'età della pensione.
A circa 15 anni ha cominciato a cantare con gli altri poeti, prima un po' titubante e poi pian piano acquistando la sicurezza necessaria per "cantare a contrasto".
Ha seguitato sempre in questa attività canora e, negli ultimi anni, ha partecipato ad incontri e manifestazioni a livello regionale, nazionale ed oltre.

Nella tradizione popolare non è sufficiente saper cantare l'ottava rima, per esser considerati "poeti"; poeta è solo chi compone le storie o le improvvisa.
Il Mafucci, oltre ad essere un eccellente improvvisatore, ha anche scritto un libro, sintesi della sua vita da "poeta", suddiviso in 6 sezioni; il titolo è "Poesie" ed è stato pubblicato dalla Edizioni A.C.E. di Arezzo nel 2003.